Švýcarská hokejová liga - sezóna 1999/2000. Vítězem se stal tým ZSC Lions.

Konečná tabulka základní části

Play off

Play out 

 Rapperswil-Jona Lakers - SCL Tigers 2:4 na zápasy

Nikdo nesestoupil díky rozšíření ligy na 12 účastníků.

Švýcarská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 1999
Lední hokej v roce 2000